Příjmení Šperl nosí více různých osobností:

 Daniel Šperl (1966) – český fotograf
 Jaroslav Šperl (1919–2005) – český parašutista, odbojář a exulant
 Milan Šperl (1980) – český sportovec, lyžař-běžec